Wind River steht für:
 Wind River (Film), US-amerikanischer Spielfilm von 2000
 Wind River (2017), US-amerikanischer Thriller von Taylor Sheridan von 2017
 Wind River Indian Reservation in Wyoming
 Wind River Range, ein Gebirgszug in Wyoming
 Wind River Systems, ein US-amerikanischer Software-Hersteller

Wind River ist der Name folgender Fließgewässer:
 Wind River (Colorado) 
 Wind River (Idaho)
 Wind River (Nordalaska), Nebenfluss des East Fork Chandalar River 
 Wind River (Südalaska), Zufluss des Mikchalk Lake
 Wind River (Texas)
 Wind River (Columbia River), Nebenfluss des Columbia River in Washington
 Wind River (Wisconsin), Nebenfluss des Mississippi River
 Wind River (Wyoming), Oberlauf des Bighorn River in Wyoming
 Wind River (Yukon), Nebenfluss des Peel River in Yukon, Kanada

Siehe auch:
 Little Wind River